játékszín, színházépület másképpen
Játékszín Budapesten, a Teréz körút 48. szám alatt (1978-tól)
Agria Játékszín, egri nyári színpadi játéksorozat
Budaörsi Játékszín, a Budaörsi Latinovits Színház korábbi neve (1998–2013 között)
Játékszín, a La Fontaine Társaság színpadi vállalkozása (1920–1940)
Játékszín, a Művelődés folyóirat évi kétszer megjelenő műsorfüzete